Horcajada hace referencia a varios artículos:

Geografía
 Sierra de la Horcajada, en la provincia de Ávila.
 Horcajada de la Torre, pedanía del municipio español de Torrejoncillo del Rey, provincia de Cuenca.
 La Horcajada (Cáceres), pedanía del municipio de Nuñomoral, provincia de Cáceres.
 La Horcajada (Ávila), municipio de la provincia de Ávila.

Historia
 Señorío de La Horcajada, ubicado geográficamente en La Horcajada, Ávila.